Schellenturm steht für:

 Schellenturm (Stuttgart), einen Überrest der Stuttgarter Stadtbefestigung
 Schellenturm (Bad Pyrmont), einen 1824 aus den Ruinen der Burg Schell-Pyrmont errichteten Aussichtsturm